Koridor může být :

 rozlehlá spojovací chodba ve velkých budovách
 koridor (sport) – odborný pojem v pozemním hokeji, znamená vkulovací prostor
 pruh území vedoucí cizím státem zajišťující dopravní a jiné spojení s mořem či jiným územím
 např. koridor Panamského průplavu
 Český koridor
 Vachánský koridor
 součást opevnění pozdněgotických hradů, obvykle se jednalo o dvojitou hradbu daleko od vlastního hradu
 dopravní koridor
 železniční koridor
 První železniční koridor
 Druhý železniční koridor
 Třetí železniční koridor
 Čtvrtý železniční koridor
 Panevropské koridory
 letecký koridor
 námořní koridor
 v přeneseném významu též jakýkoliv pás území vymezený pro speciální účely
 Ervěnický koridor